Тарас Шевченко: Шевченко, Тарас Александрович (1928—2006) — российский инженер, учёный, специалист в области технологии систем автоматики ядерных боеприпасов.
 
 Шевченко, Тарас Иванович (1923—1993) — Герой Социалистического Труда.